Öküz Kara Mehmed Paixà, Paixà otomà
 Öküz helvası, dolç turc